Francesco Carofiglio (1964) – architetto, scrittore e illustratore italiano
 Gianrico Carofiglio (1961) – scrittore, ex politico ed ex magistrato italiano